Corot pode referir-se a:
Jean-Baptiste Camille Corot, pintor francês
Telescópio Espacial CoRoT

Planetas 
COROT-1b
COROT-4b
COROT-Exo-7b
COROT-9b
CoRoT - 16b

Ver também 
6672 Corot, asteróide

Desambiguação